

Слупно — гміна в Плоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Слупно — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Слупно — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства